Le terme Couleuvre à collier fait référence à plusieurs espèces de serpents de la famille des Colubridae.

Liste des espèces 
 Diadophis punctatus (Linnaeus, 1766), présente en Amérique du Nord, dont le Mexique, les États-Unis et le Canada ;
 Natrix natrix (Linnaeus, 1758), présente en Europe centrale, orientale et septentrionale et au Moyen-Orient ;
 Natrix helvetica (Lacépède, 1789), présente en Europe occidentale, dont la France, la Belgique et la Suisse romande ;
 Natrix astreptophora (Seoane, 1885), présente dans la péninsule Ibérique et l’extrême sud de la France.

Serpent (nom vernaculaire)
Dipsadidae
Natricidae
Nom de serpent ambigu